Ferda Bulut (1984-), joueuse de volley-ball turque ;
 Kerem Bulut (1992-), footballeur australien d'origine turque ;
 Umut Bulut (1983-), footballeur turc.

Référence 

Patronyme turc